Under Feet Like Ours — дебютный, самостоятельно выпущенный, студийный альбом канадской инди-рок группы Tegan and Sara, вышедший в 1999 году.

Об альбоме
Изначально пластинка вышла ограниченным числом копий как плод творчества дуэта Sara and Tegan в 1999 году, лишь позднее была переиздана как альбом группы Tegan and Sara. Under Feet Like Ours был снова переиздан в 2001, в переиздание вошла песня «Frozen» с альбома This Business of Art.

На обложке альбома — детская фотография сестер: Сэра в красном, Тиган в сиреневом.

В 2009 альбом был переиздан с новым дизайном, разработанным арт-директором группы ЕE Storey, и сейчас продается только в картонном cd-боксе (в отличие от стандартной пластиковой упаковки).

Список композиций

Бонус-треки

Примечания 

Альбомы 1999 года
Альбомы инди-рока
Дебютные альбомы 1999 года
Альбомы Tegan and Sara